Van Dijck ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Van Dijck (1918–1977), belgischer Radsportler
 Ernest van Dyck (1861–1923), belgischer Journalist, Autor und Opernsänger
 Fabian Van Dijck (* 1989), surinamischer Fußballspieler
 Hendrik Van Dijck (* 1974), belgischer Radrennfahrer
 Thomas van Dijck (1929–2021), niederländischer Hockeyspieler
 William Van Dijck (* 1961), belgischer Hindernisläufer

Siehe auch:

 Dijck
 Van Dijk
 Van Dyke
 Van Dyck
 Van Dyk